|}

Die Bahnstrecke Skierniewice–Łuków ist eine größtenteils nur noch im Güterverkehr betriebene größtenteils zweigleisige und durchgehend elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Łódź, Masowien und Lublin. Sie bildet eine südliche Umfahrung Warschaus.

Verlauf und Ausbauzustand 
Die Strecke beginnt in Skierniewice an der Bahnstrecke Warszawa–Katowice und der Bahnstrecke Skierniewice–Łowicz, verläuft östlich, kreuzt kurz vor Mszczonów (km 26,199) die Zentrale Eisenbahnmagistrale, hinter Tarczyn (km 47,963) die hier nicht mehr betriebene Schmalspurbahn Warszawa–Nowe Miasto nad Pilicą und vor Góra Kalwaria (km 73,563) die Bahnstrecke Warszawa–Kraków, danach die Weichsel, in Pilawa (km 99,285) die Bahnstrecke Warszawa–Jagodyn und endet in Łuków (km 160,108) an der Bahnstrecke Warszawa–Brest, der Bahnstrecke Łuków–Radom und der hier nur noch im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Łuków–Lublin.

Die Strecke ist durchgehend elektrifiziert und bis auf den Abschnitt Góra Kalwaria–Kępa Gliniecka zweigleisig ausgebaut, zwischen Puszcza Mariańska und Mszczonów ist das zweite Gleis jedoch unbefahrbar. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt vierzig bis siebzig Kilometer pro Stunde, abgesehen von den Bahnhofsbereichen Skierniewice, wo hundert Kilometer pro Stunde möglich sind, und Łuków, wo achtzig Kilometer pro Stunde möglich sind.

Geschichte 
Die Strecke wurde vom 23. Mai 1954 (Pilawa–Łuków) bis zum 3. Oktober 1954 (Skierniewice–Pilawa) von den Polnischen Staatseisenbahnen eröffnet, somit ist sie eine der wenigen nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen neugebauten Strecken.  Seit dem 22. Dezember 1970 ist der Abschnitt Skierniewice–Pilawa komplett elektrifiziert, seit dem 15. Dezember 1971 der Abschnitt Pilawa–Łuków. 

Am 4. Juni 1981 ereignete sich bei Osieck ein Eisenbahnunfall mit 25 Toten, als ein Triebzug der PKP-Baureihe EN57 mit einem Güterzug, bespannt mit einer Lokomotive der PKP-Baureihe ET41, kollidierte.

Der Personennahverkehr ist seit 2004 größtenteils eingestellt, und nach zwischenzeitlich wiederaufgenommenem Betrieb zwischen Czachówek Wschodni und Łuków wird die Strecke, abgesehen vom Abschnitt Czachówek Wschodni–Góra Kalwaria, auf dem morgens, spätnachmittags und abends wenige Personenzüge von und nach Warschau verkehren, im Personenverkehr allenfalls noch sporadisch von Fernverkehrszügen benutzt. Im Güterverkehr wird sie hingegen weiterhin in voller Länge betrieben.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. E9–11

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lublin
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Masowien